Aichpoint steht für:

 Aichpoint (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aichpoint (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern